Organización religiosa puede referirse a:
Las diferentes formas de asociar los conceptos "organización" y "religiosa"
Asociación religiosa
Religiones
Creencias religiosas
Confesiones religiosas
Denominaciones religiosas
Ciencias de la religión
Instituciones religiosas
Asociaciones privadas de fieles
Asociaciones públicas de fieles
Iglesias
Órdenes religiosas
Comunidades religiosas
Congregaciones religiosas
Movimientos religiosos